Slug – unità di misura della massa
Slug – pseudonimo di Sean Michael Daley, rapper statunitense
Slug – gruppo musicale statunitense di noise rock attivo dal 1988 al 1996
Slug – personaggio immaginario dell'universo Dragon Ball
Slug – personaggio Marvel Comics